Il singolare del Stella Artois Championships 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Scott Draper era il detentore del titolo e ha perso nel 2º turno contro Sargis Sargsian.

Pete Sampras ha battuto in finale 6–7 (1–7), 6–4, 7–6 (7–4) Tim Henman.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 1999
ATP Tour 1999